Ралли Германии 2017 года (официально 35. ADAC Rallye Deutschland) - десятый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 17 по 20 августа. Это 35-ое Ралли Германии в истории и 15-ое в рамках чемпионата мира. Победителем стал эстонец Отт Тянак, это его вторая победа в карьере и первая на асфальтовом покрытии. Себастьен Ожье завоевал свой пятый подиум на немецком этапе.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 12, 95 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году